Га́евица, или хорватская латиница (названа по имени своего создателя, деятеля хорватского Возрождения Людевита Гая) — латинский алфавит для хорватского языка, созданный в середине XIX века по образцу чешского и с тех пор более не менявшийся. В настоящее время гаевица используется для записи сербохорватского (сербского, хорватского, боснийского, черногорского) и словенского (без букв ć и đ) языков.

Хорватский алфавит является латинизированным аналогом кириллической вуковицы, используемой сербским языком. Гаевица, наряду с вуковицей, используется в Боснии и Герцеговине, Сербии и Черногории.

Хорватский алфавит состоит из 30 букв:

Буквы Q, X, Y, W не входят в алфавит, но сохраняются в иностранных именах собственных: «Queen», Bordeaux, New York.

Сравнение с западнославянскими алфавитами 

Алфавиты западнославянских языков тоже построены на основе латиницы.

Буквы Š, Ž и Č используются в таком же значении в чешском и словацком алфавитах, а Ć — в польском. Такое же, как в словацком и польском алфавитах, имеет значение и диграф dž (в польском написании — dż). Однако

 звук [x] обозначается в гаевице одной буквой H h, в отличие от западнославянского Ch ch;
 буква L l обозначает в гаевице, как и в словацком, твёрдое «л» (ср. польск. Ł ł);
 мягкие звуки «ль» и «нь» обозначаются диграфами с буквой j, в отличие от западнославянских алфавитов и вуковицы, где для означенных звуков имеются отдельные буквы.

Примечания

См. также 
 Хорватский язык
 Славица
 Вуковица
 Словенский алфавит

Алфавиты на основе латинского
Алфавит
Алфавит
Алфавит
Практическая транскрипция с русским языком
Хорваты